Manitoba kan avse:
 Manitoba – en kanadensisk provins
 Manitoba – en amerikansk mjölkvalitet
 Manitobasjön – en sjö i Manitoba i Kanada
 Manitoba Act – en lag i Kanada
 Manitoba (1978–), en kanadensisk matematiker och kompositör, musiker och artist, se Caribou (musiker)